WoG — Heroes of Might and Magic 3½: In the Wake of Gods
 WoG — World of Goo

 См. также
 Вог